Le coup Lochtenberg  est à la fois un coup de début et une combinaison standard du jeu de dames portant le nom de Cornelis Johannes Lochtenberg, maître néerlandais né en 1889.

Principe du coup Lochtenberg 

La version la plus connue du coup Lochtenberg survient après le début 31-27 (19-23) 33-28 (17-21) 28x19 (14x23) 39-33 (10-14) 33-28 (5-10) 28x19 (14x23) 44-39 et l'erreur (10-14)? des Noirs au 7 temps de la partie. Voir diagramme.

Ce coup de début est redoutable car, d'une façon générale, le développement rapide de la grande diagonale est une bonne chose.

La combinaison 27-22! (18x27) 36-31 (27x36) 32-27 (21x32) 37x10 n'est qu'un coup de chassé-croisé, 
autrement dit un simple coup droit exécuté après avoir retiré, ici, deux pions gênants. Voir animation.

La manœuvre ne gagne pas immédiatement de pièce et n'offre pas de passage à dame puisque les Noirs pionnent, au 11 temps, par (9-14) 10x19 (13x24). Le pion noir en 24 est cependant isolé et en grand danger.

La meilleure continuation est 34-30! (3-9) 30x19 (4-10) 35-30! (20-25) 41-37! (25x34) 40x29
car à présent (12-18)? et (15-20)? sont tous deux réfutés par un coup de dame commençant par 37-31. 

Au 17 temps, les Noirs peuvent poursuivre par (11-17) mais, en jouant 45-40, les Blancs maintiennent leur avant-poste et les Noirs restent avec un pion de moins.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Notes et références 

lochtenberg